Andy Wallace – pilota automobilistico 
Andy Wallace –  produttore discografico
Andy Wallace – tastierista